TLE ist die Abkürzung für:
 Flughafen Toliara in Madagaskar (IATA-Code)
 Temporallappenepilepsie, die häufigste Form einer fokalen Epilepsie
 Testimonia Linguae Etruscae, ein Nachschlagewerk für etruskische Texte von Massimo Pallottino
 Thrombinähnliche Enzyme (thrombin-like enzymes)
 Two Line Elements Format, ein Format zur Kodierung von Satellitenbahnelementen, siehe Satellitenbahnelement#Das Two Line Elements Format TLE
 Bahnhof Leonberg nach DS 100

TLE